Spojení písmen B a U může mít různé významy:

BU 
 hořkost piva – jednotka hořkosti (Bitterness Unit)
 IBU (pivo) – mezinárodní jednotka hořkosti (International Bittering Unit)
 EBU (pivo) – evropská jednotka hořkosti (European Bitterness Unit)
 AL-BU – kód ISO 3166-2 pro okres Bulqizë
 zkratka pro bílé ušlechtilé prase, v Česku české bílé ušlechtilé

Bu 
 Bu (postava) – v anglickém originále Boo – postava z animovaného filmu Příšerky, s.r.o.

bu 
 bu (jednotka) – stará japonská jednotka délky a obsahu 
 bu (mince) – japonská zlatá mince ze 17. až 19. století
 americká zkratka pro měrnou jednotku objemu bushel – bušl
 české citoslovce

.bu 
 .bu – bývalá internetová doména nejvyššího řádu pro Barmu